Амельченков — русская фамилия:

Известные носители:
 Амельченков, Виктор Николаевич (род. 1938) — советский и российский художник-постановщик.
 Амельченков, Владимир Леонидович (в монашестве Серафим; род. 1985) — архиерей РПЦ, епископ Люберецкий, викарий Патриарха Московского и всея Руси.

 Занко, Ольга Николаевна (род. 1990) — российский государственный и политический деятель.